Мазаме́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Тулузи, 55 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2007 році серед 5618 осіб у працездатному віці (15-64 років) 3866 були активні, 1752 — неактивні (показник активності 68,8%, у 1999 році було 67,8%). З 3866 активних працювало 3130 осіб (1720 чоловіків та 1410 жінок), безробітних було 736 (334 чоловіки та 402 жінки). Серед 1752 неактивних 562 особи були учнями чи студентами, 556 — пенсіонерами, 634 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4761 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 9798,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Мазаме 
 Історія муніципалітету Мазаме 
 Медіатека муніципалітету Мазаме 
 [ Розташування муніципалітету Мазаме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн